Linia bezeichnet:
 Linia (Fluss), einen Fluss im Tschad
 Linia (Powiat Wejherowski), ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Pommern (Linde, Kreis Neustadt/Westpreußen)
 Linia Hutnicza Szerokotorowa, eine Bahnstrecke in Polen
 mehrere Orte in Rumänien:
 Linia (Budești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Linia (Grădiștea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Linia Costii, Dorf im Kreis Teleorman
 Linia Dealului, Dorf im Kreis Vâlcea
 Linia din Vale, Dorf im Kreis Olt
 Linia Hanului, Dorf im Kreis Vâlcea
 Linia pe Vale, Dorf im Kreis Vâlcea

Siehe auch:
 Linie
 Linea